Суходо́льск () — город в Луганской области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

Подчинён городскому совету города Краснодон.

Географическое положение 
Соседние населённые пункты: город Молодогвардейск на западе, посёлок Таловое на юго-западе, город Краснодон (примыкает) на юге, посёлки Западный и Урало-Кавказ на юго-востоке, сёла Малый Суходол на востоке, Дружное и Липовое на севере.

История 
Город с 1972 года. В 1975 году численность населения составляла 25,9 тыс. человек, основой экономики являлась добыча угля, здесь действовали две обогатительные фабрики.

В январе 1989 года численность населения составляла , основой экономики являлась добыча каменного угля.

3 февраля 1994 года забойщик шахты «Дуванная» захватил в заложники двоих детей и женщину; при освобождении никто из заложников не пострадал.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 21 061 человек.

С весны 2014 года находится под контролем Луганской Народной Республики.

Транспорт 
Железнодорожная станция Краснодон, остановочный пункт 162 км на линии Семейкино — Лихая.

Экономика 
Добыча каменного угля (ПАО «Краснодонуголь»):
 Шахта «Суходольская № 1» (ликвидирована)
 Шахта «Дуванная» (находится на стадии консервации)
 Шахта имени Баракова
 Шахта «Суходольская-Восточная»

Примечания 

Населённые пункты Краснодонского городского совета
Города Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании